Нуева Росита има више значења:

 Нуева Росита (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Нуева Росита (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуева Росита (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Росита, Ел Пенсамијенто (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Росита (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Росита (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Нуева Росита (Сан Пабло Аникано), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Нуева Росита (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуева Росита (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Нуева Росита (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуева Росита (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Нуева Росита (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуева Росита (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Нуева Росита (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику